Аматуні () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Аматуні Андрій Цолакович (1928—1999) — вірменський фізик-теоретик.
 Аматуні Ашот Апетович (1923—2018) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Аматуні Петроній Гай (1916—1982) — російський радянський письменник-фантаст вірменського походження.
 Аматуні Симонович (Семенович) Аматуні (справжнє прізвище та ім'я Вартапетян Аматуні Семенович, 1900—1937) — вірменський радянський державний і партійний діяч.
 Сусанна Аматуні (1924—2010) — радянський вірменський музикознавець, дослідниця творчості Арно Бабаджаняна та Гегуни Читчян, авторка підручників з музичної літератури, посібників, досліджень.

Вірменські прізвища